Victor Thibaud es un arquero francés especialista en tiro con arco, nacido 8 de marzo de 1867 en París.
Victor Thibaud compitió en tiro con arco en el cordón dorado de 33 metros y 33 metros de Rosario durante los Juegos Olímpicos de París 1900. Él ganó ambos eventos con medalla de plata.

Enlaces externos 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/th/victor-thibault-1.html 

Medallistas olímpicos
Deportistas de Francia en los Juegos Olímpicos de París 1900
Nacidos en París